Броми́д желе́за(II,III) — бинарное неорганическое соединение, соль металла железа и бромистоводородной кислоты с формулой FeBr,
коричневые кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Прямое бромирование порошкообразного железа в присутствии воды:

Физические свойства 
Бромид железа(II,III) образует коричневые кристаллы.

Образует кристаллогидрат состава FeBr·16HO.

См. также

Другие бромиды железа 
 Бромид железа(II) FeBr2
 Бромид железа(III) FeBr3

Другие галогениды железа(II,III) 
 Фторид железа(II,III) Fe2F5
 Хлорид железа(II,III) Fe3Cl8
 Иодид железа(II,III) Fe3I8

Литература 
 

железа
Соли железа
Соединения железа по алфавиту
Галогениды металлов